Peter Spahn ist der Name folgender Personen: 

* Peter Spahn (Politiker) (1846–1925), deutscher Politiker (Zentrum)
 Peter Spahn (Historiker) (* 1946), deutscher Althistoriker

Siehe auch:
 Heinz-Peter Spahn (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler